Renault Samsung Motors () — південнокорейський автовиробник, також відомий як RSM, створений 1994 року під назвою Samsung Motors. З вересня 2000, під сьогоднішньою назвою, входить до складу французької Groupe Renault. RSM випускає цілий ряд автомобілів, включаючи електричні моделі та кросовери.

Історія 
Компанія заснована в 1994 році спільно чеболем Samsung та автовиробником Nissan. Протягом 1995—1997 років велось будівництво заводу в Пусані та розробка першої моделі компанії — седана SM5. Однак фінансова криза призвела до банкрутства компанії в 1998 році, після чого з проекту вийшов Samsung Group. Деякий час Samsung Motors входив у склад Kia Motors, але продовження альянсу не було через нестабільну фінансову ситуацію. У 2000 році в компанії з'являється її теперішній власник — французька Renault. Альянс з французькою компанією привів до створення цілого ряду спільних моделей.

Компанія сьогодні 
Зараз автомобільна марка Samsung відома в основному тільки на внутрішньому ринку Кореї. Однак, корейські моделі поставляються на зовнішні ринки під марками Renault та Nissan.

Об'єм виробництва на заводі в Південній Кореї склав 155,7 тисяч автомобілів (ріст на 8,3%) в 2010 році. Доля компанії на внутрішньому ринку складає 11,9%.

Модельний ряд 
Станом на 2018 модельний ряд включає:
 Renault Samsung SM3
Renault Samsung SM5
 Renault Samsung SM7
 Renault Samsung QM5

Примітки

Посилання 

 Renault Samsung Motors Homepage  

Автомобілі Samsung
Підприємства, засновані 2000
Підприємства за алфавітом